RNE peut faire référence à :
 Répertoire national des établissements de l'Éducation nationale ;
 Répertoire national des élus ;
 Registre national des entreprises ;
 Radio Nacional de España ;
  ;
 RailNetEurope, l'association des gestionnaires d'infrastructure ferroviaire européens.

Notes et références